Caillard ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Caillard (1872–1942), französischer Regisseur und Schauspieler 
 Marc-Aurèle Caillard (* 1994), französischer Fußballtorhüter
 Stéphane Caillard (* 1988), französische Schauspielerin